

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Steif“ beginnt.

Steif 



Steife 
 Steifensand, Marc-Konstantin (* 1966), deutscher Degenfechter
 Steifensand, Richard (1853–1907), deutscher Verwaltungsjurist
 Steifensand, Wilhelm (1812–1882), deutscher Pianist, Komponist und Landwirt
 Steifensand, Xaver (1809–1876), deutscher Kupferstecher

Steiff 
 Steiff, Gerhard (1937–2011), deutscher Kirchenmusiker, Chorleiter, Dirigent und Komponist
 Steiff, Karl (1846–1914), deutscher Bibliothekar
 Steiff, Margarete (1847–1909), deutsche Unternehmerin; Gründerin der Firma Steiff (Steiff-Tiere)
 Steiff, Richard (1877–1939), deutscher Erfinder und Geschäftsmann, Neffe der Spielwarenherstellerin Margarete Steiff